Карды́мовский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) Смоленской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Кардымово.

География 
Граничит на юго-востоке с Глинковским, на востоке с Дорогобужским, на севере с Духовщинским, на юге с Починковским, на западе со Смоленским и на северо-востоке с Ярцевским районами.

Площадь района — 1095,3 км². Основные реки: Днепр, Хмость, Большой Вопец, Малый Вопец, Лосьмёна, Орлея.

История 
С 1 октября 1929 года район был в Западной области. 20 ноября 1930 года вошёл в состав Смоленского района. 18 января 1935 года был восстановлен. 27 сентября 1937 года перешёл в Смоленскую область. Расформирован 1 февраля 1963 года и восстановлен 23 октября 1977 года.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях — в пгт Кардымово ( чел.,  г.) — проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения:

Первоначально Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года было создано 9 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 8 сельских поселений. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года , к 1 января 2019 года были упразднены 5 сельских поселений:  Берёзкинское (включено в Каменское сельское поселение); Первомайское и Соловьёвское (включены в Шокинское сельское поселение); Нетризовское и Мольковское (включены в Тюшинское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Кардымовском районе 160 населённых пунктов, в том числе 1 городской населённый пункт (посёлок городского типа Кардымово) и 159 сельских населённых пунктов.

Экономика

Сельское хозяйство 
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельхозпредприятий, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3050 личных подсобных хозяйств.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 59,9 тыс. га — 48,5% всей территории района. Доля пашни в сельскохозяйственных угодьях — 66 %.

Наиболее перспективным направлением в растениеводческой отрасли является развитие кормопроизводства, то есть увеличение продуктивности многолетних трав, создание культурных пастбищ, увеличение производства фуражного зерна в целях развития животноводческой отрасли.

Связь 
В деревне Смогири построена крупнейшая в области радиотелепередающая станция с мачтой высотой 350 метров.

Транспорт

Культура 
Культурным обслуживанием населения района занимается 39 учреждений. В них работает 96 специалистов. В системе культуры 2 человека имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», 1 — «Почетный кинематографист РФ» и 1 — Член Союза дизайнеров России.

Достопримечательности 

 Николо-Георгиевский храм — деревня Смогири
 Храм Пророка Божия Илии — село Шестаково
 Храм Святителя Николая — село Николо-Яровня
 Храм Воскресения Христова — деревня Вачково
 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — деревня Соловьево

Примечания

Ссылки 

 Кардымовский район на сайте Администрации области
 Памятники архитектуры Кардымовского района
 Районный информационный портал